Alice Sandström – compositrice svedese
 Bertil Sandström – cavaliere svedese
 David Sandström – batterista, cantante e produttore discografico svedese
 Folke Sandström – cavaliere e militare svedese
 Nils Sandström – velocista svedese
 Tomas Sandström – ex hockeista su ghiaccio svedese